Trient steht für:

 Trient, eine Stadt in Italien
 Trentino  (amtlich: Autonome Provinz Trient, italienisch: Provincia Autonoma di Trento), eine Provinz im Norden Italiens
 Erzbistum Trient (lat.: Archidioecesis Tridentina, ital.: Arcidiocesi di Trento) ist ein römisch-katholisches Erzbistum mit Sitz in Trient
 Trient VS, eine Gemeinde im Schweizer Kanton Wallis
 Trient (Fluss), ein Fluss im Schweizer Kanton Wallis
 Trientgletscher, ein Gletscher im Schweizer Kanton Wallis
 Vallée du Trient, Tal im Schweizer Kanton Wallis
 Konzil von Trient, ein Konzil
 Trient (Astronomie), ein historisches astronomisches Instrument

ein Familienname:

 Ambros Trient (1827–1900), deutscher Bauingenieur